Вонг — наиболее частый в русском языке вариант написания кантонского произношения одной из трёх китайских фамилий (; академическая транскрипция — Вон), в севернокитайском произношении — Ван () либо Хуан ().

Известные носители 
 Вон Фэйхун
 Вонг, Анна Мэй (1905—1961), урождённая Вонг Лю Цон — голливудская киноактриса китайского происхождения.
 Вонг, Бенедикт (род. 1971) — английский актёр.
 Вонг, Брэдли Дэррил (род. 1960) — американский актёр.
 Вонг, Джеймс (род. 1959) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер гонконгского происхождения.
 Вонг, Джеймс (род. 1938) — американский учёный китайского происхождения.
 Вонг, Виктор (1927—2001) — американский актёр.
 Вонг, Вера (род. 1949) — американский модный дизайнер китайского происхождения.
 Вонг, Джейдин (род. 1985) — канадская актриса.
 Вонг Карвай (род. 1958) — гонконгский кинорежиссёр и сценарист.
 Вонг, Николь — американский юрист.
 Вонг, Сэмюэл (род. 1962) — канадский дирижёр гонконгского происхождения
 Вонг, Фредди (род. 1985) — американский кинорежиссер, музыкант, киберспортсмен.
 Вонг, Эллен (род. 1985) — канадская актриса.
 Вонг, Энтони (род. 1961) — гонконгский актёр, режиссёр и сценарист.
 Вонг-Орантес, Джастин (род. 1995) — американская волейболистка, олимпийская чемпионка.

См. также 
 Ван (Вон) — китайская фамилия.
 Хуан (Вон) — китайская фамилия.
  () — корейская фамилия.
 Эми Вонг — одна из главных героев мультсериала Футурама.
 Мадам Вонг — персонаж одной из пиратских легенд XX века.
 «Вонгу Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар» — кинокомедия (США, 1995).
 «Тайны мадам Вонг» — детективный кинобоевик (СССР, 1986).
 Монкок (Вонг Гок) — станция Гонконгского метрополитена.